Davao, grad na Filipinima, smješten na otoku Mindanao
 Davao (rijeka), rijeka koja protkeče kroz grad
 Davao (zaljev), zaljev u kojem se nalazi grad